Realtid kan have flere betydninger:
 Realtidsoperativsystem - et udtryk for, at en computer gengiver virtuelle tider eller begivenheder med samme timing, sekvens og hastighed som tider eller begivenheder i den fysiske verden.
 Real-time strategy - Realtid er en fordanskning af Real-time strategy i computerspil.